Dirk Caspers (Duisburg, 1980. május 31. –) német labdarúgóhátvéd.

További információk 
Dirk Caspels adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1980-ban született személyek
Német labdarúgók
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
Az Alemannia Aachen labdarúgói
A Schalke 04 II labdarúgói
Az SG Wattenscheid 09 labdarúgói
Az SC Preußen Münster labdarúgói
A Bonner SC labdarúgói
A Rot-Weiß Essen labdarúgói
A Fortuna Köln labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek